Ōmachi se poate referi la:

 Municipiul Ōmachi, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano.
 Orașul Ōmachi, o localitate în Japonia, în prefectura Saga.